RN je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Niger
 kratica za Kraljevo vojno mornarico (angleško Royal Navy)
radon

Glej tudi 

Kratice